Lilla Holmevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Holmevatten (Jörlanda socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1,5 ha)
Lilla Holmevatten (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (21,8 ha)
Lilla Holmevatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Edets kommun,  (4,85 ha)

Se även
Holmevatten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn